Svenska mästerskapet i fotboll 1913 vanns av Örgryte IS efter en finalseger mot Djurgårdens IF med 3-2 på Walhalla IP i Göteborg den 2 november 1913. Detta var Örgryte IS elfte SM-guld och blev också det sista för Örgryte IS under tiden som svenska mästerskapet spelades i denna form.

Spelträd

Kvalomgång

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

1913 i Sverige
Fotbollssäsongen 1913
1913